Grünhain  steht für:
 Grünhain, einen Ortsteil der Stadt Grünhain-Beierfeld im Erzgebirgskreis, Sachsen, Deutschland
 Amt Grünhain, eine historische territoriale Verwaltungseinheit in Sachsen
 Grünhain, historischer Name des Dorfes Grünhayn, Kreis Wehlau, Ostpreußen (ab 1946: Krasnaja Gorka (Kaliningrad, Gwardeisk), untergegangener Ort in der Oblast Kaliningrad, Russland)

Siehe auch:
 Grünhayn
 Grünheim